Тиберій Семпроній Гракх () — традиційне чоловіче ім'я у відомому та могутньому патриціанському та плебейському родах Стародавнього Риму роду Семпроніїв:

Відомі такі персони під цим ім'ям:
 Тиберій Семпроній Гракх (консул 215 року до н. е.)
 Тіберій Гракх — народний трибун Римської Республіки.
 Тиберій Семпроній Гракх (консул 238 року до н. е.)
 Тиберій Семпроній Гракх — політичний діяч III—II століття до н. е., авгур.
 Тиберій Семпроній Гракх (консул 177 року до н. е.)

Див. також 
 Семпронії